Камино Реал има више значења:

 Камино Реал, Гранха (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Камино Реал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Камино Реал (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Камино Реал (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Камино Реал (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Камино Реал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Камино Реал (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Камино Реал (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Камино Реал (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Камино Реал (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Камино Реал (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Камино Реал (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Камино Реал (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Камино Реал (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Камино Реал (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Камино Реал (Сан Себастијан Теитипак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Камино Реал (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Камино Реал, Перас Пинтас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Камино Реал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Камино Реал (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Камино Реал (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Камино Реал (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Камино Реал (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Камино Реал (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Камино Реал (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Камино Реал (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Камино Реал, Рефухио Рамос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику